Ett resande teatersällskap kan syfta på:

Ett resande teatersällskap – ett lustspel från 1848 av August Blanche
 Ett resande teatersällskap (1933) –  en amerikansk animerad kortfilm med Musse Pigg från 1933
Ett resande teatersällskap (1961) – en svensk TV-teater från 1961
Ett resande teatersällskap (1972) – en svensk TV-serie från 1972

Se även 
Kärlek på turné